Серге́й Ма́рченко:
 Марченко, Сергей (род. 1995) — латвийский актёр.
 Марченко, Сергей Григорьевич (Татеос Гегамович Мандалян) (1901—1941) — советский дипломат, поверенный в делах СССР в Испании. 
 Марченко, Сергей Михайлович (род. 1981) — министр финансов Украины с 30 марта 2020 года.
 Марченко, Сергей Николаевич (род. 1955) — советский режиссер, сценарист, фотохудожник, преподаватель, киновед.
 Марченко, Сергей Яковлевич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.